La direction générale des douanes est une administration fiscale tunisienne dépendant du ministère des Finances.

Histoire

Effectifs 
L'effectif total des employés de la direction générale des douanes s'élève à  douaniers en 2019, répartis entre  officiers,  sous-officiers et 218 auxiliaires des douanes.

Chiffres

Références

Liens externes 
 

Agence gouvernementale tunisienne
Économie en Tunisie
Gardes-frontières